

Toponymes

Rochdale est une ville du nord-ouest du pays.
La circonscription de Rochdale est une circonscription électorale anglaise située dans le Grand Manchester.
Le district métropolitain de Rochdale (en anglais : Metropolitan Borough of Rochdale) est un district métropolitain du Grand Manchester.
Le Rochdale Canal est un canal.

Rochdale est un quartier de la ville de New York.

Sport 
Le Rochdale Football Club est un club de football anglais basé à Rochdale.
Rochdale Hornets Rugby Football League Club Industrial and Provident Society Limited dit Rochdale Hornets est un club professionnel anglais de rugby à XIII basé à Rochdale.

Divers 
Le Rochdale Pioneers Award est une récompense décernée à des personnalités œuvrant dans le domaine des coopératives.
Le Rochdale One est un navire de croisière construit en 1977.